Dies ist eine Auflistung von Interstate Highways in den USA. Zur Klassifizierung siehe Interstate Highway.

Siehe auch 
 Liste der United States Highways

Weblinks 

!Liste